Minersville (Pennsilvània), població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània.
 Minersville (Utah), població dels Estats Units a l'estat de Utah.